Ло́мка:
 то же, что абстинентный синдром
 «Ломка» (Cold Turkey) — сатирический фильм американского режиссёра Нормана Лира (1971)
 «Ломка» (Resolution) — малобюджетный научно-фантастический фильм американских режиссёров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (2012)